Långharun kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långharun, Nagu, Åboland, 
 Långharun, Kimitoön, Åboland, 
 Långharun, Raseborg, Nyland, 
 Långharun, Ingå, Nyland,

Se även
Långharu
Lågharu
Lågharun

Robotskapade Finlandförgreningar